L'expression Oscars du cinéma 1996 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1996 et honorait des films sortis en 1995.

Pour les films sortis en 1996 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1997.